Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2011 vond plaats van 16 tot en met 21 mei 2011 in de Franse stad Straatsburg. Het was de 25e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen, voor het eerst op de Tennis Club de Strasbourg – tot en met 2010 werd het toernooi gehouden op het Centre Sportif de Hautepierre.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Maria Sjarapova, die de dag tevoren het WTA-toernooi van Rome had gewonnen, kwam haar titel in Straatsburg niet verdedigen. Het tweede reekshoofd Andrea Petković uit Duitsland won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als eerste geplaatste Française Marion Bartoli, die vroeg in de tweede set vanwege een dijbeenblessure de strijd moest staken. Petković wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Straatsburg op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-toernooizege, na het WTA-toernooi van Bad Gastein in 2009.

Dubbelspel – Van de titelhoudsters Alizé Cornet en Vania King nam alleen de eerste aan het toernooi deel, samen met Anna-Lena Grönefeld – zij werden in de tweede ronde verslagen door de latere winnaressen. Het als eerste geplaatste team Lucie Hradecká en Sania Mirza werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Het als vierde geplaatste duo Akgul Amanmuradova / Chuang Chia-jung won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Natalie Grandin en Vladimíra Uhlířová na een match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Amanmuradova had eenmaal eerder een dubbeltoernooi gewonnen; voor Chuang Chia-jung was dit al de zestiende keer.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Straatsburg 2011
Straatsburg